Сикан — многозначный термин:
 Сикан (провинция) — существовавшая в середине XX века до 1955 года провинция в юго-западной части Китайской Республики.
 Сикан, Даниил Ярославович (род. 2001) — украинский футболист.

См. также 
 Сиканы